Никола́й Ге́рманович Ногови́цын (род. 7 января 1948 года) — советский двоеборец, серебряный призёр чемпионата мира 1970 года, Заслуженный мастер спорта СССР.

Спортивная карьера 
 Чемпион СССР (1970, 1976),
 чемпион Всемирной Универсиады (1970);
 Серебряный призёр чемпионата Мира (1970, Чехословакия);
 4-кратный обладатель Кубка СССР;
 победитель международных Лахтинских игр;
 участник зимних Олимпийских игр (Инсбрук, 1976) — 6 место.

Примечания

Ссылки 
 Николай Ноговицын  на сайте sports-reference
 Николай Ноговицын на сайте FIS

Двоеборцы СССР
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1976 года